Butter — песня южнокорейского бойз-бенда BTS, вышедшая 21 мая 2021 года на Big Hit Music и Sony Music Entertainment в качестве их второго англоязычного сингла.

Предыстория и продвижение 
5 апреля 2021 года, через несколько дней после выпуска своего японского сингла «Film Out», стало известно, что BTS выпустят ещё один сингл в мае. Однако Big Hit Music объявили, что «мы раскроем планы наших артистов после того, как они будут доработаны». 26 апреля 2021 года группа анонсировала сингл в часовой прямой трансляции на YouTube, в которой на заднем плане идут звуки кухни и обратный отсчет. Дата релиза и обложка были объявлены через их социальные сети. Сингл отправился на радио современных хитов 25 мая 2021 года.

Группа появилась в качестве гостей в новом эксклюзивном радиосериале Big Hit-а на Melon Station, BigHit Music Record, 21 мая, чтобы представить «Butter» и принять участие в вопросах и ответах с фанатами. Группа впервые исполнила песню вживую на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 23 мая 2021 года.

Музыка и текст 
Первоначальные сообщения о «Butter» описывали его как «танцевальный поп-трек, наполненный плавным, но харизматическим шармом BTS» .

Музыкальное видео 
Видеоклипу на «Butter» предшествовал 23-секундный видео-тизер, опубликованный на официальном канале Hybe Label на YouTube 18 мая. Billboard описал «фанк-бит» тизера как «напоминающий» «Another One Bites the Dust» группы Queen.

Чарты

Рекорды

История релиза

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 2021 году (Billboard)

Примечания 

Синглы 2021 года
Песни 2021 года
Песни BTS
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100